Frauenstimmrecht steht für:

 Frauenwahlrecht
 Frauenstimmrecht in der Schweiz
 Frauenstimmrecht (Zeitschrift), deutsche Zeitschrift (1912–1919)

Siehe auch:
 Zeitschrift für Frauenstimmrecht
 Zeitschrift für Frauen-Stimmrecht